Whittemore House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Whittemore House (District of Columbia), ID-Nr. 73002126
 Whittemore House (Essex County, Massachusetts), ID-Nr. 90000218
 Whittemore House (Middlesex County, Massachusetts), ID-Nr. 85001050